Die Druga Crnogorska Liga 2006/07 war die erste Spielzeit der zweithöchsten montenegrinischen Fußballliga. Die Saison begann am 13. August 2006 und endete am 27. Mai 2007.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten zusätzlich sechs Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen noch fünf Heimspiele.

Der Tabellenerste stieg direkt in die Prva Crnogorska Liga 2007/08 auf, während der Zweite und Dritte über die Relegationsspiele aufsteigen konnte. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Treća Crnogorska Liga absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle 

für Aufstieg, Relegation und Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Ausführliche Statistiken auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006/07